Apiothyrium är ett släkte av svampar. Apiothyrium ingår i familjen Hyponectriaceae, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Kolkärnsvampar
Apiothyrium